Gornja Spreča je bila ranosrednjovjekovna župa u Soli, BiH.

Bila je dio solske zemlje odnosno oblasti. Sol je ostala samo u imenu Soli i naselja Donje i Gornje Soli, poslije Donja i Gornja Tuzla. Slijev rijeke Spreče predstavlja zemljopisnu cjelinu i znan je pod nazivom Spreča. U narodnom poimanju dijeli se na Gornju, Srednju i Donju Spreču. Dijelom je srednjovjekovne oblasti Usore od polovine 14. stoljeća. Do tada su porječje Spreče - Sol i srednje Podrinje sa slivom rijeke Drinjače su bili teritoriji organizirani kao posebne teritorijalno-političke jedinice, a od bana Stjepana I. Kotromanića su jedna jedinica Usora i Soli. Prema pretpostavkama Pavla Anđelića, Gornja Spreča prostirala se teritorijem gornjem porječja rijeke Spreče. U njoj su bili teritoriji okruga i poslije nahija Spreče, Gostilja i Dramešina (s današnjim Banovićima).

Izvori 

Povijest Bosne i Hercegovine